Er bestaan verschillende eilanden waarvan de naam vertaald kan worden als Schildpadeiland, en die in het Nederlands soms zo aangeduid worden. Soms hebben ze deze naam omdat er veel schildpadden op het eiland voorkomen, soms ook omdat de vorm van het eiland aan dit dier doet denken:
 Île de la Tortue (Tortuga), een voormalig pirateneiland in de buurt van Haïti
 Strijd om Schildpadeiland, stripalbum uit de serie Roodbaard
 La Tortuga, een eiland voor de kust van Venezuela, waarop een Nederlands fort heeft gestaan
 Isla Tortuga, een eiland voor de kust van Costa Rica
 Ko Tao, een eiland in het zuiden van Thailand
 Marathonisi, een Grieks eiland in de Ionische Zee vlak bij Zakynthos
 Yuantou Zhu, een eiland in het Chinese Taihumeer
 Vatoa, een eiland dat door zeevaarder James Cook zo werd genoemd.
Ook:
 Schildpadeiland (mystiek), een heilige plaats in de mystiek van verschillende inheemse culturen van Noord- en Midden-Amerika